Национальный чемпионат I 1911/1912 () — 11-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1911/1912
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1911 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1912 году